Мосты в Бутане представляют собой как архитектурный, так и исторический интерес.

Дата указывает время ввода моста в эксплуатацию.

Примечания

Литература 
 

 
Бутан